Боя́ршинова — женская форма фамилии Бояршинов. Известные носительницы:
 Бояршинова, Зоя Яковлевна (1909—1986) — советский историк.
 Бояршинова, Лидия Алексеевна (1929—2002) — доярка, Герой Социалистического Труда.